Obolarina är ett släkte av svampar. Obolarina ingår i familjen kolkärnsvampar, ordningen kolkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Kolkärnsvampar
Obolarina